Benito Alazraki (1921-200), un réalisateur, scénariste et producteur de cinéma mexicain ;
 Robert Alazraki, le vice-président de l'Association française des directeurs de la photographie cinématographique ;
 Benjamin Alazraki (1972-), un acteur français.